Sterna (motorfiets), een historisch motorfietsmerk.
Sterna (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie van de sterns (Sternidae)